Carl-Wilhelm Lüders (* 16. Februar 1834 in Hannover; † im 20. Jahrhundert) war ein deutscher Lithograf und selbständiger Drucker.

Leben 
Carl-Wilhelm Lüders lässt sich ab der Zeit des Königreichs Hannover nachweisen, während dessen er ab 1861 in der dortigen Residenzstadt Hannover „zusammen mit V. Victor Salomon“ eine Druckerei mit angeschlossener „Lithografischer Anstalt“ betrieb.

Ein Jahr nach Aufstellung des Ernst-August-Denkmals schuf Lüders eine einfarbige Lithografie des Ernst-August-Platzes vor dem noch von Georg Ludwig Friedrich Laves erbauten (Haupt-)Bahnhof Hannovers. In der Zeit seines Aufenthaltes in Hannover schuf Lüders zugleich ein „Sammelbild“ mit Ansichten der Stadt Meppen.

Lüders Unternehmen bestand bis in die Zeit des Deutschen Kaiserreichs 1906 in Hannover fort.

Bekannte Werke (unvollständig) 
 1862: Der Ernst-August-Platz, einfarbige Lithografie des mit Spaziergängern belebten Architektur- und Schmuckplatzes, darunter Damen in Krinolinen
 um 1865: lithografisches Sammelbild mit 14 Ansichten von Meppen

Literatur 
 Helmut Plath: Hannover im Bild der Jahrhunderte, 3., erweiterte und verbesserte Auflage, Hannover: Verlagsgesellschaft Madsack & Co., 1966, S. 92f., 105
 Christiane Kerrutt: Malerei und Grafik im Emsland 1860 - 1960 (= Emsland – Raum im Nordwesten, Bd. 17), hrsg. vom Emsländischen Heimatbund e.V., Sögel: Emsländischer Heimatbund, 2001, ISBN 3-88077-085-9, S. 150

Einzelnachweise 

Lithograf (Deutschland)
Unternehmer (19. Jahrhundert)
Unternehmer (20. Jahrhundert)
Unternehmer (Hannover)
Buchdrucker (Deutschland)
Person (Meppen)
Grafiker (Hannover)
Deutscher
Geboren 1834
Gestorben im 20. Jahrhundert
Mann